

Localidades

Saint-Laurent-des-Bois (Eure)
Saint-Laurent-des-Bois (Loir-et-Cher)

Desambiguações de topônimos